W Polsce
 Kołoząb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin 
 Kołoząb – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie
 Kołoząb –  gromada w powiecie płońskim

Zobacz też 
 Kołoząb Mały